SGI son unas siglas que pueden referirse a:

soka gakai internacional

Saskatchewan Government Insurance

Servizo Galego de Igualdade

Scientific Games Corporation

Silicon Graphics, fabricante de componentes de hardware informático.

Silicon Graphics Image, formato de imagen.

Silicon Graphics International, compañía que compró Silicon Graphics en 2009.

Sōka Gakkai Internacional, un nuevo movimiento religioso que promueve una variante de budismo Nichiren.
El código de la IATA para el aeropuerto pakistaní de la base aérea de Sargodha.